L'Autoroute A16 (o A16) belga parte da Saint-Ghislain, fino ad arrivare a Tournai. L'autostrada è lunga 35 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A016